

Меналлен Тауншип — селище в окрузі Адамс, штат Пенсільванія
 Меналлен Тауншип — селище в окрузі Файєтт, штат Пенсильванія